Жежер Анатолій Михайлович — український художник-живописець.
 Жежер Марія Іванівна — український спеціаліст у галузі конярства; спортсменка.
 Жежер-Сизько Наталія Анатоліївна — українська художниця. Дочка Анатолія Жежера.

Українські прізвища